

Araldica
Cicala – figura araldica

Cinema
cicala – campanello utilizzo dai tecnici del suono

Famiglie
Cicala – famiglia nobile di Genova
Clan Cicala – clan mafioso della Sacra corona unita

Geografia
Cicala – comune della provincia di Catanzaro (Calabria)

Persone
Andrea Cicala – politico della cerchia di Federico II di Svevia, poi coinvolto nella congiura di Capaccio del 1246
Antonio Cicala – criminale italiano
Filippo Cicala – corsaro e condottiero italiano
Giovanni Battista Cicala – cardinale e vescovo cattolico italiano
Roberto Cicala – editore, docente e critico letterario italiano
Scipione Cicala – corsaro, condottiero e navigatore ottomano
Vincenzo Cicala – corsaro e condottiero italiano

Zoologia
Cicala – nome comune degli insetti dalla famiglia delle Cicadidi
Cicala di mare – nome comune del crostaceo Scyllarus arctus

Pagine correlate
La cicala